„Луцифер“ () е американски криминален фентъзи сериал, създаден от Том Капинос. Базиран е на едноименния персонаж, създаден от Нийл Геймън за поредицата „The Sandman“ (1989 – 1996) и доразвит от Майк Кери в поредицата „Lucifer“ (2000 – 2006), публикувани под импринта Vertigo на ДиСи Комикс. Премиерата на първия епизод е на 25 януари 2016 г. по Fox. През април 2016 г. сериалът е подновен за втори сезон, който дебютира на 19 септември 2016 г. На 13 февруари 2017 г. „Луцифер“ е подновен за трети сезон. На 11 май 2018 г. след 3 сезона „Луцифер“ е прекъснат от Fox. Въпреки това на 15 юни 2018 г. е подновен за четвърти сезон от платформата за стрийминг услуги Нетфликс.

Актьорски състав 
 Том Елис – Луцифер

 Лорън Джърман – Клоуи Декър
 Лесли-Ан Бранд – Мазекийн
 Ди Би Удсайд – Аменадиел
 Кевин Алехандро – Дан Еспиноза
 Рейчъл Харис – Линда Мартин
 Скарлет Естевес – Трикси Еспиноза

Епизоди

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

„Луцифер“ в България 
В България сериалът започва на 5 септември 2016 г. по bTV Action, всеки делник от 20:00. Втори сезон започва на 24 май 2018 г., всеки делник от 20:00. Трети сезон започва на 28 май 2019 г., всеки делник от 20:00. Дублажът е на студио VMS. Ролите се озвучават от артистите Елена Русалиева, Петя Абаджиева, Симеон Владов, Александър Воронов и Станислав Димитров.

На 7 декември 2021 г. започва по Fox, всеки делник от 20:00. Веднага след първи сезон е излъчен и втори. На 27 декември 2022 г. от 23:05 започва трети сезон с разписание всеки делник от 22:55. Дублажът е на студио Про Филмс. Ролите се озвучават от артистите Нина Гавазова, Десислава Знаменова, Георги Георгиев – Гого, Стефан Сърчаджиев – Съра и Христо Узунов.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 
 

Американски сериали
Криминални сериали
Фентъзи сериали
Сериали, базирани на ДиСи Комикс
Предавания на Фокс Бродкастинг Къмпани
Оригинални сериали на Нетфликс